Jana Neumannová může být:
 Jana Neumannová (novinářka) – reportérka České televize
 Johana Neumannová, známá též jako Jana Neumannová (1813–1887) – řádová sestra, sestra Jana Nepomuka Neumanna
 Jana Moravcová, provdaná Neumannová (* 1937) – česká spisovatelka a překladatelka

Rozcestníky - jméno